Župnija Št. Ilj je lahko:

 Župnija Št. Ilj pod Turjakom, Nadškofija Maribor
 Župnija Št. Ilj pri Velenju, Škofija Celje
 Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor